Назаров Валерий Николаевич — советский и белорусский -постановщик. Родился 1 января 1946 года в Сталинске.

Биография 
1966 — окончил Красноярское художественное училище.
1966 — начал принимать участие в художественных выставках.
1973 — окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.
С 1974 — сотрудничество с киностудией «Беларусьфильм».
С 1992 — художественный руководитель курса «Художник кино» в Белорусской академии искусств.

Произведения художника хранятся в Бобруйском художественном музее имени Георгия Поплавского

Фильмография 
 1973 — «Красный агат» (совместно с др.).
 1975 — «Лесные качели» (совместно с Я. Игнатьевым)
 1976 — «Про дракона на балконе, про ребят и самокат»
 1977 — «Встреча на далеком меридиане»
 1978 — «Расписание на послезавтра»
 1980 — «Буквы на мраморе»
 1981 — «Разоренное гнездо»
 1983 — «Водитель автобуса»
 1983 — «Черный замок Ольшанский»
 1985 — «Друзей не выбирают»
 1985 — «Тетя Маруся»
 1987 — «Хотите — верьте, хотите — нет»
 1988 — «Цубаники»
 1990 — «Крест милосердия»
 1996 — «Плуто»
 2003 — «Анастасия Слуцкая»

Художники-постановщики СССР
Художники-постановщики Белоруссии
Выпускники ВГИКа
Выпускники Красноярского художественного училища